Określenie "Program Czwarty Polskiego Radia" lub "Polskie Radio Program IV" może dotyczyć dwóch rozgłośni:
 Radiowej Czwórki, nadającej oficjalnie jako Program Czwarty do 2016 roku.
 Polskiego Radia 24, od jesieni 2016 określanego prawnie jako Program Czwarty.